Малевка и Малёвка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Малёвка — село в Богородицком районе Тульской области.
 Малёвка — посёлок станции в Богородицком районе Тульской области.
 Малёвка — железнодорожная станция (остановочный пункт, платформа) на территории Богородицкого района Тульской области.
 Малевка — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Реки 
 Малёвка — река в Тульской области, приток Богоявленки.
 Малёвка — река в Свердловской области, приток Межевой Утки.